Boguszewo peut désigner en Pologne :
 Boguszewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Boguszewo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Boguszewo, village de la gmina de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 Boguszewo, village de la gmina de Trzcianne, dans la voïvodie de Podlachie